Partito Socialista Italiano pot referir-se a les següents formacions polítiques italianes:

Dissoltes 
 Partito Socialista Italiano o PSI (1892-1994), denominat entre 1892 i 1893 Partito dei Lavoratori Italiani, entre 1893 i 1895 denominat Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, entre 1930 i 1940 denominat Partito Socialista Italiano - Sezione dell'I.O.S., Internazionale Operaia Socialista, entre 1943 i 1947 denominat Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, entre 1966 i 1968 denominat Partito Socialista Unificato;
 Partito Socialista Riformista Italiano (1912-1926);
 Partito Socialista Unitario (1922-1930), entre 1925 i 1927 denominat Partito Socialista dei Lavoratori Italiani - PSLI, i entre 1927 i 1930 denominat Partito Socialista Unitario dei Lavoratori Italiani - PSULI;
 Partito Socialista Italiano (1930-1940), conegut també com el Partit Socialista Italià (maximalista);
 Partito Socialista dei Lavoratori Italiani - PSLI (1947-1951)
 Partito Socialista Unitario (1949-1951);
 Partito Socialista (Sezione Italiana dell'Internazionale Socialista) - PS(SIIS) (1951-1952);
 Partito Socialista Democratico Italiano - PSDI (1952-1998), entre 1966 i 1968 denominat Partito Socialista Unificato, entre 1968 i 1971 denominat Partito Socialista Unitario;
 Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria o PSIUP (1964-1972);
 Socialisti Italiani - SI (1994-1998);
 Partito Socialista Riformista (1994-1996);
 Partito Socialista (1996-2001);
 Lega Socialista (2000-2001)
 Socialisti Democratici Italiani - SDI (1998-2007);

Actives 
 Nuovo PSI (a partir de 2001);
 Partito Socialista Democratico Italiano (2004)
 Partito Socialista Italiano o PSI (a partir de 2007), que fins al 2009 s'anomenà Partito Socialista o PS.